Вернявино — деревня в Палкинском районе Псковской области России.

Административный центр Черской волости.

Расположена в 40 км к северо-востоку от районного центра — посёлка городского типа Палкино.

Население

Примечания 

Населённые пункты Палкинского района